Erythrina burana  — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Дерево 12 м высотой, с колючими ветвями, цветение происходит после опадания листьев.

Ареал и местообитание 
Эндемик Эфиопии. Произрастает в лесах, растущих поверх гранитной породы на высоте 1350—2100 м над уровнем моря. Широко распространён в провинциях Харари и Шоа.

Примечания

Ссылки 
 World Conservation Monitoring Centre 1998. Erythrina burana. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.

Эритрина
Флора Африки